Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Oak Grove – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Talladega
 Oak Grove – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Carroll
 Oak Grove – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Rock Island
 Oak Grove – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Christian
 Oak Grove – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii West Carroll
 Oak Grove – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Anoka
 Oak Grove – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Franklin
 Oak Grove – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Jackson
 Oak Grove – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Pawnee
 Oak Grove – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Clackamas
 Oak Grove – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Lexington
 Oak Grove – jednostka osadnicza w stanie Tennessee, w hrabstwie Washington
 Oak Grove – jednostka osadnicza w stanie Tennessee, w hrabstwie Sumner
 Oak Grove – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Kaufman
 Oak Grove – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Loudoun
 Oak Grove – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
 Oak Grove – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Oak Grove – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pierce
Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Oak Grove (ang. Oak Grove Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lonoke
 Oak Grove (ang. Oak Grove Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Benton
 Oak Grove (ang. Oak Grove Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Durham
 Oak Grove (ang. Oak Grove Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
 Oak Grove (ang. Oak Grove Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Oak Grove (ang. Oak Grove Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pierce

Zobacz też:
 Bitwa pod Oak Grove – bitwa podczas wojny secesyjnej (25 czerwca 1862) na terenie hrabstwa Henrico w stanie Wirginia